Die polnische Poolbillard-Meisterschaft 2013 war die 22. Austragung der nationalen Meisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 9. bis 13. Dezember 2013 in Kielce statt. Nach 1995, 2001 und 2004 war die Hauptstadt der Woiwodschaft Heiligkreuz zum vierten Mal Austragungsort der polnischen Meisterschaft. Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball.

Erfolgreichste Spielerin war Oliwia Czupryńska, die polnische 9-Ball-Meisterin und Vizemeisterin den beiden anderen Disziplinen wurde. Bei den Herren war Wojciech Sroczyński mit einer Goldmedaille und einer Bronzemedaille am erfolgreichsten.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Für die Wettbewerbe der Herren waren jeweils 40 Spieler qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 9. bis 10. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 10. bis 11. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 12. bis 13. Dezember statt.

Wettbewerbe der Damen 
Für die Wettbewerbe der Damen waren jeweils zwölf Spielerinnen qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 10. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 11. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 12. bis 13. Dezember statt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Kielce